László Zsigmond (1845–1913) jogi doktor, igazságügyminiszteri tanácsos
 László Zsigmond (1893–1981) Erkel Ferenc-díjas zenetörténész, filológus